Název Lánský potok má více vodních toků:

 Lánský potok (přítok Klíčavy) – levostranný přítok Klíčavy v okrese Kladno
 Lánský potok (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okrese Pardubice
 Lánský potok (přítok Lubiny) – pravostranný přítok Lubiny v okrese Nový Jičín
 Lánský potok (přítok Vojtovického potoka) – levostranný přítok Vojtovického potoka v okrese Jeseník a v Polsku v Opolském vojvodství